Madonna della Croce ima više značenja:
 Madonna della Croce, Latina
 Madonna della Croce, Pescara